Хильчук Василь Никифорович — учасник Другої світової війни, молодший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Хильчук Єлизавета Михайлівна — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Хильчук Микола Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.